A863 steht für:
 Bundesautobahn 863, geplante deutsche Autobahn 
 A863 road, Straße auf der schottischen Isle of Skye